Erstmals in der Geschichte fand bei den Olympischen Spielen 1952 ein Mannschaftswettkampf im Modernen Fünfkampf statt. Dieser wurde vom 21. bis 25. Juli in Hämeenlinna ausgetragen.

Wettkampfformat 
Der Moderne Fünfkampf bestand aus fünf Disziplinen. Die Athleten erhielten pro Disziplin Punkte, die ihrer Position entsprachen. Abschließend flossen die Punkte aus dem Einzelwettkampf von allen drei Athleten einer Nation in eine Nationenwertung ein. Nationen mit weniger als einem Athleten wurden dabei nicht berücksichtigt.

Die fünf Disziplinen waren:

 Geländeritt: Ein 5000 m langer Kurs musste innerhalb von 10:32 min absolviert werden. Jeder Athlet startete mit 100 Punkten, durch Abwürfe von Hindernissen oder bei Zeitüberschreitung wurden Minuspunkte berechnet. Bei gleicher Punktzahl entschied die Zeit
 Fechten: Es wurde mit dem Degen im Jeder-gegen-jeden-Modus gefochten. Sieger war derjenige, der den ersten Treffer setzte.
 Pistolenschießen: Jeder Schütze gab 20 Schüsse mit der Schnellfeuerpistole ab und konnte pro Schuss maximal 10 Punkte erzielen.
 Schwimmen: Geschwommen wurde über 300 Meter in der Freistiltechnik.
 Crosslauf: Den Abschluss bildete ein Crosslauf  über 4000 m

Zeitplan

Ergebnisse 
ursp.= Ursprünglicher Rang im Einzelwettkampf

gew. = gewerteter Rang in der Mannschaftswertung nach Nichtberücksichtigung von Athleten, deren Nation keine drei Athleten stellen konnte

Weblinks 

 

Mannschaft